Палліні (Аттика)
 Палліні (Халкідіки)